Монархіст — прихильник монархії як форми державного правління в країні.

Термін рояліст вживається в дещо вужчому значенні, ніж термін монархіст. Монархізм означає підтримку ідеї монархії, як найкращої форми державного правління, тоді як термін рояліст вживається щодо прихильників певних конкретних претендентів на трон. Традиційний геральдичний колір монархізму, від часів гугенотського бурбонського, білий.

Українські монархісти 

Українські монархісти зазвичай називаються українськими консерваторами.

Див. також 
 Монархізм
 Рояліст
 Український консерватизм
 Гетьманський рух
 Союз Гетьманців Державників у Північній Америці
 Липинський В'ячеслав Казимирович

Монархісти
Ідеологія
Політичні терміни
Права політика